Лас Тумбас има више значења:

 Лас Тумбас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Тумбас (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику